Чемпіонат Польщі з футболу 1930 проводився з 23 березня по 30 листопада. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Краковія». Для команди цей титул став другим в історії. Найкращим бомбардиром турніру став гравець команди-чемпіон — нападник Кароль Коссок, який відзначився 24 забитими м'ячами у ворота суперників. У турнірі брали участь дві команди зі Львова: «Погонь» і «Чарні».

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
 Кароль Коссок («Краковія») — 24
 Юзеф Наврот («Легія») — 22
  («Полонія») — 21

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1930
Польща
1930 у Польщі